Buio e luce – album dei La Fame di Camilla del 2010
 Buio e luce – singolo di Chiara Galiazzo del 2017